Space Ship One — пятый сольный альбом Пола Гилберта, выпущенный в 2005 году. На данный момент это последний альбом Пола Гилберта с вокалом (не считая совместного альбома с Фредди Нельсоном, однако на нём Пол исполняет только партии бэк-вокала).

Об альбоме 
На данном альбоме нарушилась традиция записывать классическое произведение в переложении для электрогитары. Однако на следующем альбоме Пол возобновил её.

Спустя некоторое время после выпуска Space Ship One вышел DVD «Space Ship One Live». На DVD музыканты исполняют большинство песен с альбома в студии вживую, разбавив трек-лист несколькими треками с ранних альбомов Гилберта. Кроме того, к каждой песне Пол говорит небольшое вступительное слово. Буклет диска украшен фотографиями, сделанными во время записи DVD.

Композиция «Jackhammer» названа в честь знаменитой педали дисторшн от Marshall.

После записи Space Ship One Пол решил изменить формат своих сольных альбомов — если ранее он записывал музыку на стыке блюза хард-рока, то следующий альбом представляет собой инструментальный рок.

Список композиций 
Все песни написаны Полом Гилбертом, кроме отмеченных особо.
 «Space Ship One» — 05:58
 «Every Hot Girl Is a Rockstar» — 03:01
 «On the Way to Hell» — 02:52
 «SVT» — 04:00
 «Jackhammer» (Instrumental) — 05:04
 «Terrible Man» — 03:18
 «Interaction» — 04:18
 «G9» (Instrumental) — 02:12
 «Mr. Spock» — 04:51
 «Boku No Atama» — 02:28
 «Good Man» — 03:54
 «Wash My Car» — 04:12
 «It’s All Too Much» (George Harrison cover) — 06:43
 «We All Dream of Love» — 03:13

Участники записи 
 Пол Гилберт — вокал, гитара
 Linus Of Hollywood — бас-гитара, бэк-вокал
 Марко Миннеманн — ударные

Продюсирование 
 Продюсирование и сведение — Пол Гилберт
 Запись и звукорежиссура — Том Сайз, Linus Of Hollywood, Энрико Сесселего и Рик Сальва.
 Мастеринг — Стив Холл

Примечания 

Альбомы Пола Гилберта
Хард-рок-альбомы